Preluca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Preluca (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Preluca (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Preluca (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Preluca Nouă, Dorf im Kreis Maramureș
 Preluca Veche, Dorf im Kreis Maramureș
 Prelucă, Dorf im Kreis Alba